Знамя Коммунизма — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.

Входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Расположен в северной части Приазово-Кубанской равнины.

Улицы 
 ул. Береговая,
 ул. Новая,
 ул. Образцовая,
 проезд Первый.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кущёвского района